Алексе́й Ю́рьевич Кривору́чко (род. 17 июля 1975, Ставрополь, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель, заместитель министра обороны Российской Федерации с 13 июня 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2021).

Находится под персональными международными санкциями Великобритании, США, Канады, Австралии, и других стран.

Биография 
Родился 17 июля 1975 года в Ставрополе.

Окончил Институт управления, экономики, права и информатики (2005 год), Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации (2010 год) и Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

С 1999 по 2001 год работал заместителем генерального директора, генеральным директором ОАО «Ростовский завод гражданской авиации № 412». С 2004 по 2005 год — советник заместителя Генерального директора по материально-техническому обеспечению в ОАО «Аэрофлот — Российские авиалинии».

В 2006 году работал главным экспертом, консультантом департамента региональных и офсетных программ в ФГУП «РОСОБОРОНЭКСПОРТ». С 2006 по 2009 год занимал ряд должностей в ОАО «АвтоВАЗ»: заместитель генерального директора по сбыту и техническому обслуживанию, исполнительный директор по продажам, вице-президент по продажам и маркетингу, старший вице-президент по продажам и маркетингу.

С 2010 по 2018 год занимал должность генерального директора ООО «Аэроэкспресс».

С 2014 по 2018 год занимал должность генерального директора АО Концерн «Калашников».

Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2018 года назначен заместителем Министра обороны Российской Федерации. Курирует вопросы организации военно-технического обеспечения Вооружённых сил, планирование развития вооружения, военной и специальной техники, контроль за выполнением гособоронзаказа, организацию в ВС патентно-лицензионной, изобретательской и рационализаторской работы.

Является членом Совета директоров Акционерного общества «Объединённая судостроительная корпорация», ПАО «Промсвязьбанк», АО «КТРВ».

15 октября 2020 года против Алексея Криворучко введены санкции Европейского союза в связи с отравлением политика Алексея Навального. Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и на финансовые операции, а также замораживание активов.

Женат, имеет троих детей.

Лауреат премии «Персона года» в 2011 году за вклад в развитие транспортной инфраструктуры.

Международные санкции 
Из-за поддержки российской агрессии и нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями разных стран. С 15 марта 2022 года находится под санкциями Великобритании. С 15 марта 2022 года находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. С 21 марта 2021 года находится под санкциями Канады. С 25 февраля 2022 года находится под санкциями Австралии. С 18 марта 2022 года находится под санкциями Японии. С 3 мая 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии.

Награды и звания 
 Орден «За военные заслуги»
 Орден Дружбы
 Почётный машиностроитель
 Медаль За укрепление боевого содружества (Минобороны России 2009—2017)
 Медаль Участнику военной операции в Сирии (Минобороны 2015—2017)
 Медаль «За достижение в области развития инновационных технологий»
 Медаль «За заслуги в специальной деятельности»
 Медаль «За вклад в реализацию государственной программы вооружения» 4.09.2019
 Медаль «За содействие Росгвардии»
 Медаль За содружество во имя спасения
 Медаль «85 лет гражданской обороне»
 Медаль «100 лет органам государственной безопасности» (ФСО)
 9-мм пистолет Беретта-92ФС
 другие ведомственные медали и знаки
 Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса (2018)
 Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (2019)
 Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2021)

Примечания

Литература 
 Назначения в Вооружённых Силах. Криворучко Алексей Юрьевич // Российское военное обозрение. — 2018. — № 6. — С. 76.

Ссылки 
 Биография на сайте минобороны Российской Федерации

Заместители министра обороны России
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса
Выпускники Государственного университета управления
Выпускники Российской академии государственной службы
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине